Compasivo puede referirse a:
Lo relativo a la compasión
Medicamento compasivo
Conservadurismo compasivo